Vorotan – fiume della Transcaucasia
Vorotan (Goris) – comune armeno 
Vorotan (Sisian) – comune armeno